Жоаше́н Гарро́ (; род. 27 сентября 1968 в Нанте) — французский диджей.

Биография 
После семи лет обучения консерватории (фортепиано и ударные), он решил двигаться в направлении электронной музыки. Наряду с Лораном Гарнье он начал в качестве диджея в парижском клубе «Boy», который был первым инициатором открытия техно-явлением во Франции. Затем он успешно сотрудничал с радиостанциями: Maxximum radio station, number one national 100 % dance radio station (CTL group). Это позволило ему стать пионером цифровой музыки, он создал свою собственную звукозаписывающую студию в центре Парижа, в которой он мог делать ремиксы, создавать собственные композиции и продюсировать таких музыкантов как Давид Гетта, Жан-Мишель Жарр, Пол Джонсон, Deep Dish, Дэвид Боуи, «OMD», Кайли Миноуг, Милен Фармер, Cassius, Cerrone, Моби, Робби Ривера и многих других.
Гарро разработал новую концепцию, смешивание DJ’инга и музыкальной импровизации, тем самым создавая истинный концерт, живое уникальное представление, что в скором времени дало ему возможность выступать по всему миру.

Основные события 
1989 — DJ в клубе The Boy in Paris и на радиостанции Maxximum.

1991 — Первый рейв в Москве, вечеринка «Юрий Гагарин» (the Youri Gagarine Party), которая собрала более 300 000 человек.

1993—1997 — Манчестер Техно фестиваль в Берлине. DJ в The QUEEN (Paris).

1999 — DJ перед ТВ-аудиторией составляющей 2,4 млн зрителей, 31-го декабря, живьем от Каирских пирамид. Он также подготовил звук для Jean-Michel Jarre’s альбома «Metamorphoses».

2000 — Создание лейбла GUMPROD, совместно с David Guetta.

2001 — Co-писатель и сопродюсер David Guetta в альбоме, «Just a little more love»: 200,000 экземпляров продано во Франции, а также сингла «Love don’t let me go», # 1 в top club треки в течение 12 недель, с 500,000 дисками этого сингла, проданными во Франции.

2003 — Создание ремиксов для Kylie Minogue, OMD, Cassius, Cerrone и продюсирование альбома Geyster (I love 1984), сингла «Money» by David Guetta и альбома «Guetta Blaster 2004».

2004 — Выпуск «People», фильм с более 1 часа музыки совместно написанной и спродюсированной Joachim Garraud.
Представление альбома Jean-Michel Jarre’s «AERO», первый альбом в 5 / 1.
Релиз «The World is Mine»: Joachim Garraud совместно написал и подготовил этот трек с David Guetta.
Начало сотрудничества Pioneer-Япония для разработки новых машин.

2005 — Создание лейбла «F*** Me I’m Famous records» с David Guetta.
Ремикс «Fuck them All», сингл Милен Фармер.
10-дневный DJ-тур в Китай и Японию.
Релиз «Summer Moon», в сотрудничестве с Тимом Делюксом, Бобом Синклером и Давидом Гетта.
Ремиксы для Моби, Робби Ривьеры, Culture Club, Cerrone, Eurythmics.
Дважды «Золотой диск», во Франции the Guetta Blaster album, продано более 200 000 копий.

2006 — Жоаким Гарро и Давид Гетта были выдвинуты на премии Grammy Awards в номинации лучший ремикс года.
Joachim Garraud’s Zemixx и Live Video podcasts получили рейтинг 1-го и 2-го и Музыкальном магазине iTunes Podcast во Франции.
Он был единственным французским диджеем который выступал на Love Parade в Берлине, на глазах у более чем 1 млн человек.

2007 — Гарро был гвоздём программы на Technoparade в Париже, который установил рекорд посещаемости.

Форум Joachimgarraud.com является наиболее посещаемым в категории электронной музыки, с 300 000 уникальных посетителей в месяц.

Выиграл 2007 Night Trophy как лучший французский диджей. Выбран лучшим DJ’ем года в октябре по версии Burn FG DJ Awards.

Дискография

Ссылки 
 Официальный сайт .
 Официальный форум 
 Профиль на Myspace